Bosznia-Hercegovina
 Višnjica, falu Ilijaš községben Szarajevó kantonban
 Višnjica, falu Kisekjak községben a Közép-Boszniai kantonban
 Višnjica, falu Milići községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Višnjica, falu Grude községben a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
 Višnjica, falu Jasenovac községben, Sziszek-Monoszló megyében,
 Višnjica, falu Sopje községben, Verőce-Drávamente megyében,
 Višnjica falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében
 Donja Višnjica falu Lepoglava községben, Varasd megyében

 Montenegró
Višnjica, falu Plevlja községben

 Szerbia
Višnjica település Palilula városi községben Belgrád közigazgatási területén